Керр, Чарльз:
 Керр, Чарльз (род. 1922) — канадский актёр.
 Керр, Чарльз (1858—1907) — английский художник и иллюстатор.